Взглядово — название населённых пунктов.

Россия 
 Взглядово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Взглядово — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Взглядово — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Тороповский сельский округ).
 Взглядово — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Шаготский сельский округ).
 Взглядово — деревня в Любимском районе Ярославской области.